Un divertissement est une activité qui permet aux êtres humains d'occuper leur temps libre en s'amusant et de se détourner ainsi de leurs préoccupations.

Musique 

 Divertissement, trio d'anches pour clarinette, hautbois et basson de Jean Françaix (1947) ;
 Divertissement, pièce pour ensemble de chambre de Jacques Ibert (1930) ;
 Divertissement pour violes, pièce pour quatuor de violes de Germaine Tailleferre (1935) ;
 Divertissement op. 299b, composition pour quintette à vent de Darius Milhaud (1958) ;
 Divertissement, pièce de musique de chambre pour piano et vents composée par Albert Roussel (1906).

Divers 
 le divertissement dans le domaine de la danse.